Cruces (em português Cruzes) pode referir-se a:

Cruces (Cuba), Cienfuegos, Cuba.
Rio Cruces, Chile.
Las Cruces, Novo México, Estados Unidos.
Vila de Cruces, Galiza, Espanha.
Villanueva de las Cruces, Andaluzia, Espanha.

Ver também
Cruz
Cruzes
Cruce